Индира може бити:

 Индира, индијско женско име, један од назива богиње Лакшми.

или

 Индира Ганди, индијска премијерка
 Индира Радић, српска поп-фолк певачица
 Индира Владић-Мујкић, хрватска поп певачица